Rossijaturneringen 1974 spelades i Archangelsk under perioden 25-27 januari 1974, och vanns av Sverige.

Resultat

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy

1974 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1973/1974
1974
Sport i Archangelsk